Kakahu ist der Name von

 Kakahu, traditioneller Umhang der Maori, der Ureinwohner Neuseelands

 Kakahu Stream (Gisborne) 
 Kakahu Stream (Auckland ID 6235824) 
 Kakahu Stream (Auckland ID 6235825) 

 Kakahu River (ID 2189147) Fluss südlich von Canterbury, Neuseeland 
 Kakahu River (ID 6214022) 
 Kakahu River (ID 6214021) 

 Kakahu Hill (Bungtod) 
 Kakahu Hill (Bukid) 

 Kakahu (Ort), Ort bei Canterbury NZ 

 Kakahu Forest, Waldgebiet in Neuseeland  

 Te Kakahu skink, Oligosoma tekakahu, in Neuseeland heimischer bedrohter Skink

Anmerkung:
Die Eintragungen basieren im Wesentlichen aus Artikeln in der Cebuano WP, die gleichnamigen sind daher mittels der GeoNames ID unterschieden